Arquà Petrarca, commune de la province de Padoue en Vénétie en Italie;
 Arquà Polesine, commune de la province de Rovigo dans la région Vénétie en Italie.